Die Spanish International 2018 im Badminton fanden vom 14. bis zum 17. Juni 2018 im Polideportivo Municipal Marqués de Samaranch in der Paseo Imperial 18 in Madrid statt. Es war die 39. Auflage des Turniers.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste
 Lucas Corvée (Finale)
 Pablo Abián (2. Runde)
 Victor Svendsen (2. Runde)
 Subhankar Dey (Zurückgezogen)
 Sam Parsons (1. Runde)
 Sergey Sirant (2. Runde)
 Raul Must (1. Runde)
 Niluka Karunaratne (1. Runde)

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste
 Linda Zechiri (Halbfinale)
 Qi Xuefei (Viertelfinale)
 Mariya Mitsova (Zurückgezogen)
 Soraya de Visch Eijbergen (Viertelfinale)
 Clara Azurmendi (Zurückgezogen)
 Gayle Mahulette (Halbfinale)
 Mugdha Agrey (2. Runde)
 Natalya Voytsekh (1. Runde)

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste
 Bastian Kersaudy / Julien Maio (Zurückgezogen)
 Alexander Dunn / Adam Hall (Halbfinale)
 Thom Gicquel / Ronan Labar (Viertelfinale)
 Arif Abdul Latif / Nur Mohd Azriyn Ayub (Zurückgezogen)

Endrunde

WoHerrendoppel

Setzliste
 Delphine Delrue / Léa Palermo (Champions)
 Kristin Kuuba / Helina Rüütel (2. Runde)
 Debora Jille / Imke van der Aar (Halbfinale)
 Maryna Ilyinskaya / Yelyzaveta Zharka (Finale)

Endrunde

Mixed

Setzliste
 Evgeniy Dremin / Evgeniya Dimova (Champions)
 Ronan Labar / Audrey Fontaine (Halbfinale)
 Mikkel Mikkelsen / Mai Surrow (Finale)
 Bastian Kersaudy / Léa Palermo (Halbfinale)

Endrunde

Weblinks 
https://bwf.tournamentsoftware.com/sport/winners.aspx?id=EE0DCE8F-8D14-4184-90FE-5D45FF12A4BE

2018
Badminton 2018
Badmintonwettbewerb in Madrid